Molenpoort (Hasselt), een plein in Hasselt
Molenpoort (Maastricht), een voormalige waterpoort in Maastricht
Molenpoort (Nijmegen), een voormalige stadspoort in Nijmegen (1436 - 1879)
Passage Molenpoort, een naar de poort vernoemd overdekt winkelcentrum en straat in het centrum van Nijmegen
Molenpoort (Stargard),een waterpoort in de Poolse stad Stargard